La Vie en rose est un groupe de musique sud-coréen.

Discographie

La Vie en rose (septembre 2001) 
 1.Hi
 2.Sheep3.내 방위의 천정
 4.No More Dance
 5.Walts (37 개의 슬픈 내 얼굴)
 6.Leave
 7.Good Bye
 8.Hi (Bonus Track, Demo Version)
 9.Bloody Sun (Bonus Track, Demo Version)

Crédits 
 Voice & Synth - 손금원
 Bass - 손수연
 Drums - 이종민
 Guitar Session - 이종석
 Producteur exécutif : 황혜남
 Producteur : 조경서
 Music Produced by 이종석, La Vie En Rose
 Programming by 손금원 (except 'no more dance' by 이종석)
 Recording & Mixed & Mastered by 김남호 at RAON MEDIA
 (bonus track by 김경원)
 Photographie par 음두선
 Design par 강형주

Groupe musical sud-coréen